Kotelnica (słow. Kotolnica) – grań w Tatrach Wysokich
 Kotolnica – grzbiet w Wielkiej Fatrze na Słowacji
 Kotolnica – szczyt w Wielkiej Fatrze  na Słowacji